Le groupe de NGC 699 comprend au moins 34 galaxies situées dans les constellations d'Andromède et du Triangle. La distance moyenne entre ce groupe et la Voie lactée est d'.

Membres

Le tableau ci-dessous liste les 34 galaxies du groupe indiquées dans l'article de A.M. Garcia paru en 1993.   

1Dans le proche infrarouge.
Le site DeepskyLog permet de trouver aisément les constellations des galaxies mentionnées dans ce tableau ou si elles ne s'y trouvent pas, l'outil du site constellation permet de le faire à l'aide des coordonnées de la galaxie. Sauf indication contraire, les données proviennent du site NASA/IPAC.

Notes et références

Liens externes 

Constellation d'Andromède
Constellation du Triangle

Groupe de galaxies